Trittstufe bezeichnet:

 Trittstufen an Fahrzeugen, siehe Trittstufe (Fahrzeug)
 Trittstufe an Treppen, siehe Tritt- und Setzstufe